Выборы депутатов Мурманской областной думы седьмого созыва прошли в Мурманской области 17—19 сентября одновременно с выборами в Государственную думу РФ, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выборы проходили согласно смешанной избирательной системе: избиралось 10 депутатов по партийным спискам с установленным для них 5-процентным барьером и 22 депутата по одномандатным округам (где побеждает кандидат, набравший большинство голосов). Срок полномочий депутатов — 5 лет.

Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования — 579 829. Явка составила 42,80 %.

Ключевые даты 

 20 февраля 2021 года были опубликованы изменения в областной закон «О выборах депутатов Мурманской областной Думы», предусматривающие изменение кол-ва депутатов, избираемых по партийным спискам с 16 до 10, и кол-ва депутатов, избираемых по одномандатным округам, с 16 до 22.
 18 марта Мурманская областная дума утвердила новую схему одномандатных округов.
 17 июня Мурманская областная дума назначила выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования).
 25 июня Избирательная комиссия Мурманской области утвердила план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 С 19 июня по 18 июля — период выдвижения общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением), выдвижение путем самовыдвижения.
 По 18 июля — период передачи в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов и общеобластных списков.
 До 17 сентября — агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) и кандидатов.
 С 21 августа до 17 сентября — период предвыборной агитации в СМИ.
 С 14 по 19 сентября — период запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в СМИ.
 С 17 по 19 сентября — дни голосования.

Избирательные округа

Участники

Выборы по партийным спискам

Выборы по одномандатным округам

Результаты 

В 22 из 22 округов «Единая Россия» получила большинство. В 14 из 22 округов КПРФ заняла второе место. В 9 из этих 14 округов «Справедливая Россия» заняла третье место. 

Распределение мандатов по пропорциональной системе проводилось методом Империали с той поправкой, что каждой партии, допущенной до распределения, но не получившей ни одного мандата, после первичного расчета квот выдавалось по одному месту, после чего расчет квот для оставшихся мандатов проводился во второй раз. 

Из 22 округов Умное Голосование поддержало кандидатов: в 2 — занявших первое место, в 13 — второе место, в 5 — третье, в 2 — четвертое.

Примечания 

Мурманская область
2021
Мурманская область (2021)